The Speed Limit – cortometraggio del 1913 diretto da Pat Hartigan
The Speed Limit – film del 1926 diretto da Frank O'Connor